XXVI Всемирная зимняя Универсиада 2013 () — всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования, которые прошли в итальянской провинции Трентино с 11 по 21 декабря 2013 года.

Выбор города проведения 
31 мая 2008 года по итогам выборов места проведения XXVI зимней Универсиады, проводимых Международной федерацией университетского спорта (FISU) местом проведения был выбран Марибор.

16 марта 2012 года проведение Универсиады было перенесено в итальянскую провинцию Трентино.

Расписание 
Ниже представлен график соревнований на Универсиаде:

Места проведения 
 Базельга-ди-Пине — конькобежный спорт, кёрлинг
 Валь-ди-Фасса — хоккей с шайбой, горнолыжный спорт
 Валь-ди-Фьемме — хоккей с шайбой, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, лыжные гонки
 Монте-Бондоне — фристайл, сноуборд
 Перджине-Вальсугана — хоккей с шайбой
 Тренто — фигурное катание, шорт-трек

Участники 
В соревнованиях на Универсиаде принимали участие спортсмены из 50 стран:

Медальный зачет 

Окончательные результаты. Данные со страницы медалей на официальном сайте.

Примечания

Ссылки 
 Сайт зимней Универсиады 2013 в Трентино

Зимние Универсиады
Международные спортивные соревнования в Италии
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже
Декабрь 2013 года
Спорт в Италии в 2013 году